Schülp peut faire référence à :
 Schülp, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Schülp b. Nortorf, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Schülp b. Rendsburg, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.